João de Sousa (arcebispo), arcebispo de Braga e Lisboa
 João de Sousa (governador), governador de Pernambuco